Basta così – singolo dei Negramaro del 2011
 Basta così – singolo di Pierdavide Carone del 2012